54-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 10 по 20 февраля в 2003 году в городах Лейк-Плэсид (соревнования по бобслею у мужчин на Олимпийской санно-бобслейной трассе), Винтерберг (соревнования по бобслею у женщин) и Нагано (соревнования скелетонистов).

Бобслей

Мужчины

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Женщины

Соревнование двоек

Скелетон

Соревнования у мужчин

Соревнования у женщин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Февраль 2003 года
Спорт в США в 2003 году
Спорт в Японии в 2003 году
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Нагано
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Международные соревнования по бобслею в Германии
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по бобслею в США
Чемпионаты мира в Японии
Скелетон в Японии
Международные спортивные соревнования в Винтерберге